Хуан Гонсалес:
 Гонсалес, Хуан Гуальберто (1851—1912) — парагвайский государственный деятель, президент Парагвая.
 Гонсалес, Хуан де Маркос (род. 1954) — кубинский дирижёр, музыкант и актёр.
 Гонсалес, Хуан Игнасио (род. 1984) — мексиканский футболист.
 Гонсалес, Хуан Карлос (1924—2010) — уругвайский футболист, защитник.
Гонсалес де Вега, Хуан Карлос (1917—?) — кубинский шахматист.
 Гонсалес, Хуан Наталисио (1897—1966) — президент республики Парагвай с 15 августа 1948 по 30 декабря 1948 года.